We Are One:
 We Are One — песня группы Kiss.
 We Are One — альбом группы U.D.O.
 We Are One — песня диснеевского мультфильма «Король Лев 2: Гордость Симбы».
 We Are One (Ole Ola) — официальная песня чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии.